Карлесон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карлесон, Леннарт (род. 1928) — шведский математик, специалист в области современного математического анализа и теории функций.
 Карлесон, Пер (1917—2004) — шведский фехтовальщик-шпажист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.